Amerikai Egyesült Államok
Greensburg (Indiana)
Greensburg (Kansas)
Greensburg (Kentucky)
Greensburg (Louisiana)
Greensburg (Missouri)
Greensburg (Nyugat-Virginia)
Greensburg (Ohio)
Greensburg Township (Putnam megye, Ohio)
Greensburg (Pennsylvania)